Neumann [nojman nebo najman] či Neumannová je příjmení německého původu, odpovídající českému Novák a anglickému Newman. Jeho řidší variantou je Neuman.

Osobnosti 
 Alexander Neumann (1861–1947), rakouský architekt, který působil i v Čechách
 Alfred Neumann, více osob
 Augustin Alois Neumann (1891–1948), český kněz, augustinián, historik a profesor církevních dějin v Olomouci
 Balthasar Neumann (1687–1753), německý barokní architekt
 Bedřich Neumann (1891–1964), český divizní generál
 Dagmar Neumannová (1921–2013), česká herečka
 Elisabeth Noelle-Neumannová (1916–2010), německá socioložka a politoložka
 Eva Neumannová (* 1953), česká historička umění
 Felix Neumann (1860–1942), architekt, stavitel a podnikatel
 Ferenc Neumann (1878–1952), maďarský spisovatel a novinář
 František Neumann (1874–1929), český kapelník, dirigent a hudební pedagog
 Franz Neumann (Franz von Neumann mladší; 1844–1905), rakouský architekt a politik
 Gustav Neumann (1838–1881), německý šachový mistr
 Hans-Hendrik Neumann (1910–1994), německý důstojník Waffen-SS
 Herbert Neumann (* 1953), německý fotbalista a trenér
 Ivan Neumann (*1945), český historik umění, kurátor výstav umělců 20. století 
 Jan Neumann (1920–???), československý politik ČSS, poslanec v letech 1969–1971
 Jan Nepomuk Neumann (1811–1860), katolický misionář z Čech, redemptorista a biskup ve Filadelfii
 Jana Neumannová viz Jana Moravcová, spisovatelka
 János Neumann, viz John von Neumann
 Jaromír Neumann (1924–2001), český historik umění
 Jiří Neumann (* 1966), český politik
 Johann Balthasar Neumann (1687–1753), německý barokní architekt
 John von Neumann (1903–1957), maďarsko-americký matematik
 Josef Neumann (poslanec Říšské rady) (1852–1915), český železniční inženýr, úředník státních drah a politik
 Kamilla Neumannová (1874–1957), česká nakladatelka a překladatelka
 Kamila Značkovská-Neumannová (1900–1991), česká překladatelka, dcera Kamilly Neumannové
 Kateřina Neumannová (* 1973), česká běžkyně na lyžích, mistryně světa a olympijská vítězka
 Leopold von Neumann (1811–1888), rakouský právník, vysokoškolský pedagog a politik
 Lukáš Neumann (* 1986), český technik a výzkumník, laureát ceny Česká hlava
 Margarete Buber-Neumann (1901–1989), německá novinářka, politická vězeňkyně
 Marie Neumannová viz Marie Pinterová, tenistka
 Miroslav Neumann (1921–2009), redaktor, autor literatury faktu o odbojovém hnutí, scenárista
 Nina Neumannová (1897–1966), česká spisovatelka a překladatelka
 Petr Neumann (Peter Neymann; působil kolem 1700), pražský hodinář
 Robert Neumann (* 1972), český fotbalista
 Stanislav Kostka Neumann (1875–1947), český básník a spisovatel
 Stanislav Neumann (politik), český advokát a politik
 Stanislav Neumann (herec) (1902–1975), český herec
 Stanislav Neumann (básník) (1927–1970, Praha), český básník
 Terezie Neumannová z Konnersreutu (1898–1962), německá vizionářka a mystička
 Václav Neumann (fotbalista) (1915–?), český fotbalista
 Václav Neumann (1920–1995), český dirigent
 Valča Neumannová, preudonym překladatele Bohuslava Rovenského (1891–1965)
 Věroslav Neumann (1931–2006), český hudební skladatel
 Wenzel Neumann (1816–1880), českoněmecký podnikatel a politik
 Wilhelm Neumann-Walter (1873–1926), rakouský právník a politik
 Zilda Arns Neumann (1934–2010), brazilská lékařka a charitativní pracovnice

Astronomické objekty 
 Neumann (planetka), název planetky 6351
 Václavneumann (planetka), název planetky 21804
 von Neumann (planetka), název planetky 22824

Ostatní významy 
 Neumannova funkce
 Von Neumannova-Bernaysova-Gödelova teorie množin (matematika)
 von Neumannova architektura (počítače)
 Georg Neumann GmbH – firma vyrábějící mikrofony

Podobná příjmení 
 Najman
 Nauman
 Newman
 Neuman

Německá příjmení
Židovská příjmení